

Cinema
L'adultera (To agistri) – film greco del 1976 diretto da Eric Andreou conosciuto anche con il titolo internazionale The Hook
L'uncino (The Hook) – film statunitense del 	1963 diretto da George Seaton

Musica
The Hook – album del chitarrista jazz finlandese Jukka Tolonen

Altro
The Hook – rivista settimanale distribuita in Virginia

Pagine correlate
Hook
Hooks